Fiona O'Loughlin fait référence à :
 , une comédienne australienne née en 1963 ; 
 Fiona O'Loughlin (personnalité politique) (-1965), une personnalité politique irlandaise.